Festa (também conhecido como XUXA FESTA ou XSPB 6) é o vigésimo nono álbum de estúdio e o vigésimo segundo em português da cantora e apresentadora brasileira Xuxa, lançado no dia 9 de dezembro de 2005, pelo selo da Som Livre. O album é o seu sétimo "álbum visual" e o sexto da coleção "Xuxa só para Baixinhos". A produção foi de Luiz Claudio Moreira, Mônica Muniz e o disc jockey carioca DJ Marlboro. Tendo como sonoridade principal o dance-pop, Festa engloba uma variedade de gêneros, incluindo teen pop, electro, rock, axé, além de interpolações do funk melody no remix do DJ Marlboro na canção "Dança da Xuxa". 

O álbum é também uma compilação contendo regravações dos seus maiores sucessos, em comemoração aos seus 20 anos de carreira musical, contém a participação da cantora Ivete Sangalo na regravação de "Festa" e da filha de Xuxa, Sasha Meneghel na faixa "Lua de Cristal". A música "Parabéns da Xuxa" foi lançada apenas no CD, "Bombando Brinque" e "Tá Bom" são as únicas faixas "novas" acrescentadas ao projeto, "Tá Bom" está incluída no CD como faixa integral (no DVD, são executados apenas trechos da mesma, nas passagens entre as canções).

Em 2006 Festa foi nomeado para o Latin Grammy Award for Best Latin Children's Album / Melhor Álbum Latino Infantil no 7º Grammy, mas perdeu para o projeto Adriana Partimpim - O Show (2005) da também brasileira, Adriana Calcanhotto.

Lançamento e recepção  
Festa foi lançado oficialmente em 9 de dezembro de 2005, em CD + VHS, juntos ou separados e também em Blu-ray e também foi lançado um bootleg em K7 do álbum, Foi lançado em 2008 o registro oficial da turnê, sendo a terceira turnê de Xuxa a ter um registro. foi o último álbum da coleção "Só Para Baixinhos" a ser lançado no formato VHS. Vendeu mais de 1.000.000 cópias em DVD, rendendo disco de diamante, pela Pro-Música Brasil. Este álbum alcançou a 7ª posição entre os CDs mais vendidos do ano, e o 3º lugar entre os DVDs.

Fiesta e cancelamento 

Festa foi gravado e comercializado no ano de 2005-06, junto a ele, Xuxa gravou a versão em espanhol, nomeando-a de Fiesta. Inicialmente o projeto seria lançado no ano seguinte, porém o projeto foi arquivado. Em 2018 Fiesta, foi programado para ser lançado na Argentina em agosto, porém teve seu lançamento cancelado pela Sony Music. Xuxa performou em espanhol as música  "Ilarié" (Ilariê), "Dulce Miel" (Doce Mel (Bom Estar com Você)), no programa de Susana Giménez em 2011; e cantou "Chindolele" (Tindolelê) na cerimônia de 25 anos da emissora argentina Telefé em 2015. 

As vendas do Fiesta foram anunciadas pela Sony Music em agosto de 2011 e o projeto chegou a ter pré-venda em alguns sites. Mas não demorou muito para que o lançamento oficial fosse mais uma vez, adiado. Em 2013, ao ser questionada por um fã em sua página na rede social Facebook, Xuxa respondeu que o projeto não havia sido lançado por ela não ter um programa de televisão na Argentina especificamente.

Divulgação

Turnê 
Xuxa Festa foi a décima quarta turnê da apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, a turnê tem base o álbum "Só Para Baixinhos 6: Xuxa Festa". A turnê teve inicio no dia 21 de outubro de 2006 no show de lançamento no Rio de Janeiro, A turnê passou pelas cidades de Brasília, São Paulo e Angola (sendo a única turnê de XSPB a ter um show internacional, sendo que esse show foi transmitido ao vivo). Foi lançado em 2008 o registro oficial da turnê, sendo a terceira turnê de Xuxa a ter um registro.

Lista de faixas

Créditos e equipe

Direção Geral: Xuxa Meneghel
Produzido por: Luiz Claudio Moreira e Mônica Muniz
Direção Artística: Gringo Cardia
Direção de Animação: Marcos Magalhães
Assistente de Direção: Ana Paula Guimarães (Catu)
Direção de Produção: Junior Porto
Direção Musical: Ary Sperling
Coordenação Musical: Vanessa Alves
Direção de DVD: Brent Hieatt
Projeto Gráfico: Felipe Gois

Prêmios e indicações

Vendas e certificações

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2005
Álbuns de vídeo de 2005
Álbuns de Xuxa
Álbuns de vídeo de Xuxa
Álbuns de música infantil